PNF peut signifier :
 Parcs nationaux de France.
 Parti national fasciste, le parti politique italien fondé en 1921 qui représentait l'idéologie fasciste.
 Parti nationaliste français, mouvement nationaliste créé en 1983.
 Le parquet national financier, institution judiciaire française relevant du ministère public et dédiée à la lutte contre la criminalité financière.
 Pression nette de filtration (en néphrologie)
 Pilote non en fonction, le copilote d'un avion de ligne qui ne conduit pas l'avion.

Notes et références